Шамиль Алиев:
 Алиев, Шамиль Гимбатович (род. 1943) — академический и общественный деятель Дагестана и России.
 Алиев, Шамиль Рустамович (род. 1929) — фрезеровщик Кишлинского машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Шамиль Шамсудинович (род. 1979) — российский и таджикский борец вольного стиля.